Розенау:

 Розенау — коммуна в Германии.
 Розенау — немецкое название города Рышнов в Румынии.
 Розенау — замок в Германии.
 Розенау — стадион в Аугсбурге.

Известные носители 
 Розенау, Джеймс (1924—2011) — американский специалист в области международных отношений.
 Розенау, Мильтон Иосиф (1869—1946) — американский бактериолог.
 Шольц фон Розенау, Лоренц (1552—1599) — немецкий ботаник и врач.

См. также 
 Кирха Розенау
 Розенау-ам-Хенгстпас — коммуна в Австрии.